Guaraciaba (Minas Gerais)
 Guaraciaba (Santa Catarina)

Zobacz też